Grube Humboldt bezeichnet verschiedene Bergwerke (Gruben), die nach Mitgliedern des Adelsgeschlechtes von Humboldt (meist nach Alexander von Humboldt), benannt sind:
ein ehemaliges Erz- und Braunkohlebergwerk in Bergisch Gladbach, Ortsteil Paffrath, siehe Grube Humboldt (Bergisch Gladbach)
ein ehemaliges Braunkohlebergwerk bei Wallensen im Leinebergland, siehe Tagebau Humboldt
ein ehemaliges Steinkohlebergwerk in Mülheim an der Ruhr, Ortsteil Heißen, siehe Zeche Humboldt
ein ehemaliges Steinkohlebergwerk in Halle an der Saale, Ortsteil Dölau, siehe Grube Humboldt (Dölau)
ein ehemaliges Erzbergwerk im Holzbachtal bei Neunkirchen-Seelscheid im Bergischen Land
ein ehemaliges Braunkohlebergwerk bei Goritz (Górzyca) und Spudlow (Spudłów) im heutigen Polen
ein ehemaliges Braunkohlebergwerk bei Driesen im heutigen Polen